Le xian de Rongcheng (容城) est une subdivision administrative de la province du Hebei en Chine ;
 Rongcheng (荣成) est une ville de la province du Shandong en Chine.

Homonymie de toponyme